Château des Ternes aux Ternes (Cantal)
 Château des Ternes à Paris ()

Ternes